Даниэла Сегель (; родилась 15 ноября 1992 года в , Чили) — профессиональная чилийская теннисистка.

Общая информация

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (19)

Победы (13) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (6)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (39)

Победы (24)

Поражения (15)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Чили